Hyphothyrium är ett släkte av svampar. Hyphothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyphothyrium